HUJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hugo (Oklahoma), Stati Uniti.
 huj – codice ISO 639-3 della lingua guiyang hmong settentrionale (Cina).